Сэ́бин:
 
 Сэбин, Уоллес (1868—1919) — американский физик и акустик
 Сэбин, Эдвард (1788—1883) — английский физик и математик
 Сэбин (единица измерения)